Bremen peut faire référence à :

Toponyme

Allemagne 
 une ville d'Allemagne : Brême ;
 un État allemand (un Land) : Brême (Land) ;
 une principauté archiépiscopale au  : Principauté archiépiscopale de Brême.

États-Unis 
 Bremen, une ville de Géorgie (États-Unis) ;
 Bremen, une ville de l'Indiana ;
 Bremen, une ville du Kentucky ;
 Bremen, une ville du Maine ;
 Bremen, ville située en Ohio.

Navires 
 une classe de frégates de la marine allemande : Classe Bremen.

Paquebots 
 SS Bremen ;
 SS Pasteur, ex-Bremen.

Sous-marin 
 Bremen, sous-marin allemand (1916).

Divers 
 Bremen, un manga de Haruto Umezawa paru en 2000.